Henry David Erskine, 10. Earl of Buchan (* 17. April 1710; † 1. Dezember 1767 in Walcot, Somerset), war ein schottischer Adliger.

Leben 
Sein Vater war David Erskine, 9. Earl of Buchan; seine Mutter war Frances, Tochter des Schriftstellers Henry Fairfax. Mit dem Tod seines Vaters übernahm er auch dessen Titel des Earl of Buchan sowie die nachgeordneten Titel Lord Auchterhouse und Lord Cardross, ein darüber hinausgehendes Erbe stand wegen hoher Schulden und mangels Testament nicht zur Verfügung.

Henry David war sein ganzes Leben der Wissenschaft zugetan. Am 10. Januar 1733 wurde er zum Fellow of the Royal Society (kurz FRS) investiert; weitere Einzelheiten aus seinem Leben sind nicht bekannt. Er starb in Walcot; sein Leichnam wurde nach der Überführung am 21. Dezember 1767 in der Kirche der Holyrood Abbey in Edinburgh beigesetzt.

Henry David war einmal verheiratet. Aus der Ehe, geschlossen am 31. Januar 1739 mit Agnes, Tochter des James Steuart, 1. Baronet Steuart of Goodtrees, hatte er neun Kinder, von denen sechs namentlich genannt werden:
 David (1741–1747)
 David Stuart; Erbe und späterer 11. Earl
 Henry (1746–1817); Jurist, Lord Advocate und Mitglied des Parlamentes, Vater von Henry David, späterer 12. Earl
 Thomas (1750–1823); 1806 Hoher Lordkanzler von Großbritannien und zum Baron Erskine of Restormel Castle erhoben
 Anne Agnes (1739–1804)
 Isabella († 1824); in zweiter Ehe verheiratet mit John Cunningham, 15. Earl of Glencairn

Literatur

Weblinks 
 
 

Earl of Buchan
Lord Cardross
Henry David, 10 Earl Of Buchan
Mitglied der Royal Society
Freimaurer (Schottland)
Freimaurer (18. Jahrhundert)
Schotte
Brite
Geboren 1710
Gestorben 1767
Mann